Kirchham peut désigner :
 Kirchham, une commune d’Allemagne ;
 Kirchham, une commune d’Autriche.